Дэнни Гру (; род. 23 июня 1981, Ла-Саль) — канадский хоккеист, защитник. Известен по выступлениям за ряд клубов АХЛ и КХЛ. Обладатель Кубка Колдера 2007 года в составе «Гамильтон Булдогс». Член Зала славы Главной юниорской хоккейной лиги Квебека.

Карьера 
Дэнни Гру начал свою профессиональную карьеру в 1997 году. До 2005 года он продолжал выступления в низших североамериканских лигах, после чего подписал контракт с клубом Немецкой хоккейной лиги «Кассель Хаскис». В следующем сезоне Дэнни вернулся за океан, а в начале лета 2010 года, сразу после получения Эдди Шор Эворд, подписал контракт с нижегородским «Торпедо», в составе которого в сезоне 2010/11 стал самым результативным защитником, набрав 25 (2+23) очков в 38 матчах.

10 мая 2011 года Гру перешёл в минское «Динамо», однако уже 3 октября, проведя лишь 4 матча в составе минчан, он был командирован в фарм-клуб «Гомель» и помещён на драфт отказов. 2 дня спустя ханты-мансийская «Югра» подала заявку на игрока и вместе с правами на хоккеиста взяла на себя все контрактные обязательства.

Достижения 
 Обладатель Эмиль Бушар Трофи лучшему защитнику Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (2002).
 Обладатель Ги Лафлёр Трофи самому ценному игроку плей-офф Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (2002).
 Обладатель Стэффорд Смайт Мемориал Трофи самому ценному игроку Мемориального кубка (2002).
 Обладатель Кубка Колдера (2007).
 Обладатель Эдди Шор Эворд лучшему защитнику Американской хоккейная лиги (2010).

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 27 октября 2013 года

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Валь-д’Ор Форёрз»
Игроки «Викториавилл Тайгерз»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Манитоба Мус»
Игроки ХК «Кассель Хаскис»
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки «Рокфорд АйсХогс»
Игроки «Вустер Шаркс»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Югра»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки ХК «Эссят»
Игроки ХК «Руан»